Cervinia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady och Norman MS 1878. Cervinia ingår i familjen Cerviniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor